

Linguistica 
 W – ventitreesima lettera dell'alfabeto latino
 Ẁ – grafema della lingua gallese

Cinema 
 W – film statunitense del 1973
 W. – film del 2008 di Oliver Stone

Editoria 
 W – rivista statunitense di moda

Fisica 
 W – lettera spesso usata come variabile per l'energia o il lavoro
 W – tipo di particella subatomica, il bosone W

Informatica 
 w – comando Unix che mostra informazioni sugli utenti loggati
 W Window System – sistema grafico a finestre per piattaforme Unix

Metrologia 
 W – simbolo del watt, l'unità di misura derivata SI della potenza

Musica 
 The W – album dei Wu-Tang Clan del 2000
 W – album dei Boris del 2022

Radiocomunicazioni 
 W – prefisso ITU allocato agli Stati Uniti

Sport 
 W – nelle statistiche del baseball, vittoria (win)

Televisione 
 W – serial televisivo sudcoreano del 2016

Altro 
 W – nei titoli e negli slogan, l'abbreviazione di "viva" o "evviva"
 W – in biochimica e nella codifica degli amminoacidi ordinari, abbreviazione del triptofano
 W – in chimica, simbolo dell'elemento tungsteno (wolframio)
 W – in merceologia e gastronomia è la "forza" (fattore di panificabilità) della farina alimentare

Pagine correlate
 Combinazioni di due lettere e di tre lettere che iniziano per W.

Altri progetti